1,2-diclorobenzene – alogenuro arilico di formula  detto anche orto-diclorobenzene
1,3-diclorobenzene – alogenuro arilico di formula  detto anche meta-diclorobenzene
1,4-diclorobenzene – alogenuro arilico di formula  detto anche para-diclorobenzene

Altri progetti